Amargosa Valley (plaats), een plaats in Nevada
 Amargosawoestijn, een woestijn en vallei in Nevada